Riacho de Santana ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Riacho de Santana (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Riacho de Santana (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte